Huron County ist der Name folgender Countys:

 Huron County (Michigan), Vereinigte Staaten
 Huron County (Ohio), Vereinigte Staaten
 Huron County (Ontario), Kanada